Trezes é uma série de telefilmes portugueses transmitida pela RTP1, adaptada de contos de treze autores portugueses como Miguel Torga ou Alexandre Herculano, por treze realizadores portugueses.

Episódios

Ligações externas 
 

Séries da RTP
Séries de televisão de antologia de Portugal
2020 na televisão em Portugal
2021 na televisão em Portugal